Caxambuense – abitanti di Caxambu do Sul
Caxambuense – abitanti di Caxambu